Szent Sebestyén-templom – katolikus templom Székesfehérvárott 
Magyarok Nagyasszonya székesegyház – katolikus templom Szegeden
Magyarok Nagyasszonya templom – katolikus templom Mohácson
Fogadalmi templom – katolikus templom Bécsben